Rens steht für:
 Rens, Ort in der Aabenraa Kommune, Region Syddanmark, Dänemark

Rens ist der Familienname folgender Personen:
 Els Rens (* 1983), belgische Langstreckenläuferin
 Jules Rens (1856–1945), belgischer Politiker, Mitglied der Abgeordnetenkammer
 Just Rens (1916–1981), surinamischer Politiker
 Lieven Rens (1925–1983), belgischer Dichter und Autor
 Peter Jan Rens (* 1950), niederländischer Moderator, Schauspieler und Schriftsteller